San Buenaventura (gemeente in Bolivia), een gemeente in het Boliviaanse departement La Paz
San Buenaventura (La Paz), een plaats in deze Boliviaanse gemeente in departement La Paz
San Buenaventura (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement Usulután
San Buenaventura (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Francisco Morazán
Ventura, een stad in de staat Californië in de Verenigde Staten, ook San Buenaventura genoemd

Zie ook 
 Buenaventura (doorverwijspagina)